Op het toernooi van Wimbledon in 1983 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 22 juni tot en met 3 juli 1983.

Toernooisamenvatting 
Titelhouders Anne Smith en Kevin Curren waren hun titel niet komen verdedigen.

Het als tweede geplaatste duo Wendy Turnbull en John Lloyd won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste Amerikaanse koppel Billie Jean King en Steve Denton in drie sets, met tiebreaks in de eerste en de tweede set. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Australische Turnbull had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Brit Lloyd geen.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
De Nederlandse Betty Stöve kwam in actie met Amerikaan Dennis Ralston – zij verloren hun openings­partij.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.5)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1983